Die Virslīga 1928 war die zweite Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 6. Mai 1928 und endete am 7. Oktober 1928. Titelverteidiger Olimpija Liepāja wurde zum zweiten Mal lettischer Meister.

Modus 
Die Meisterschaft wurde mit fünf Teams ausgetragen. LNJS Liepāja wurde in dieser Saison zugelassen. Jede Mannschaft spielte einmal zu Hause und einmal auswärts gegen die anderen vier Teams und bestritt dabei acht Spiele. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Meisterschaften 1922 bis 1996 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1928
Fußballsaison 1928